Die schwarze Kugel steht für: 

 Die schwarze Kugel (1913), deutscher Film von Franz Hofer
 Die schwarze Kugel (1917), deutscher Film von Walter Schmidthässler aus der Reihe Joe Jenkins (Filmreihe)